Бельвер-де-Серданья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баша-Серданья. Занимает площадь 98,14 км². Население — 2260 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 web de l'Ajuntament de Bellver
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya
 Patrimoni artístic de Bellver

Муниципалитеты Льейды